Médée steht für:
 Médée (Charpentier), eine Oper von Marc-Antoine Charpentier
 Médée (Cherubini), eine Oper von Luigi Cherubini
 Médée (Corneille), eine Tragödie von Pierre Corneille
 Médée (Anouilh), ein Drama von Jean Anouilh